Алиха́н Асха́нович Смаи́лов (; род. , Алматы, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный и политический деятель, премьер-министр Республики Казахстан с 11 января 2022 года.

Биография 

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности «прикладная математика», а в 1996 году — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, получив степень магистра государственного управления.

5 января 2022 года указом Президента Республики Казахстан был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра РК.

11 января 2022 года Указом Президента РК назначен на должность премьер-министра республики Казахстан.

Карьера 

 Сотрудник Инвестиционно-приватизационного фонда «А-Инвест» (1993—1995);
 Главный специалист отдела торговли и промышленности администрации города Алматы (1995—1996);
 Стажер Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1996);
 Заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства Республики Казахстан (08.1996-03.1998);
 Заместитель председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам Республики Казахстан (03.1998-04.1998);
 Главный эксперт, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (1998—1999);
 Государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (08-11.1999);
 Председатель Агентства Республики Казахстан по статистике (11.1999-02.2003);
 Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (02.2003-2003);
 Председатель Правления Акционерного общества «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003—2006);
 Вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2006-01.2007);
 Президент АО «Национальный холдинг „Казагро“» (01.2007-11.2008);
 Вице-министр финансов Республики Казахстан (21.11.2008-10.2009);
 Председатель Агентства Республики Казахстан по статистике (27.10.2009-13.08.2014);
 Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (08.2014-12.2015);
 Помощник Президента Республики Казахстан (11.12.2015-18.09.2018);
 Министр финансов Республики Казахстан (с 18.09.2018)
 Премьер-министр РК (с 11.01.2022)
Прочие должности:
 Член совета директоров АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (09.2006-03.2007);
 Член совета директоров АО "Холдинг «Самрук» (12.2006-03.2007);
 Член совета директоров АО "Национальный холдинг «КазАгро» (12.2006);
 Председатель советов директоров АО «Продовольственная контрактная корпорация», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация» (2007—2008);
 Член Комиссии по улучшению взаимодействия с международным финансовым сообществом (30.01.2009);
 Заместитель управляющего представителей Республики Казахстан в Советах Управляющих (20.03.2009);
 Член совета директоров АО "Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (с 29.12.2015);
 Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 08.06.2016);
 Представитель Президента Республики Казахстан в Правлении Национального Банка РК (с 02.02.2016)
 Член Комитета по контролю за реализацией программы трансформации при Совете директоров «Самрук-Қазына» (с 05.2016)
 Первый заместитель премьер-министра — министр финансов РК (с 02.2019)
 Представитель Казахстана в Совете Евразийской экономической комиссии (с 04.2019)
 Президент Союза Федерации по президентским тестам и президентским многоборьям (с 26.12.2019 г.)
 Первый заместитель премьер-министра РК (с 18.01.2021)
 Временно исполняющий обязанности премьер-министра РК (с 05.01.2022)

Награды 
 Орден «Парасат» (2020).

 Медали: «Ерен еңбегі үшін», «10 лет независимости Казахстана», «10 лет Конституции Казахстана», «10 лет Астане», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (08.05.2015).

Дипломатический ранг 
 «Советник 1 ранга»

Семья 
 Отец: Смаилов Асхан Смаилович бывший главврач поликлиники № 17 Алма-Аты. (род. 17 июня 1948 г.)
 Мать: Анаркуль Тайжанова (род. 4 ноября 1947 г.)
Алихан Смаилов женат, воспитывает троих детей: Асхан Айзере Алиханқызы (род. 01.03.2013), Асхан Жания Алиханқызы (род. 20.07.2015), Асхан Алисултан Алиханулы (род. 10.09.2018)
 Жена: Смаилова Балжан Дуанбековна (род. 01.09.1987)
 Сестра: Абильдаева Толкын Асхановна (род. 29.06.1969)
 Брат: Смаилов Ержан Асханович (род. 10.09.1983)

Примечания

Ссылки 
 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30407668
 https://www.nur.kz/1753293-cto-izvestno-o-novom-ministre-finansov-alihane-smailove.html

Министры финансов Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены партии «Аманат»
Политики XXI века
Правители XXI века
Премьер-министры Казахстана
Действующие руководители государств
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году